Irslenbach ist Name und Namensbestandteil geografischer Objekte:

 Irslenbach (Neckar), rechter Zufluss des Neckars bei Bochingen, Stadt Oberndorf am Neckar, Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg
 Irslenbach (Oberndorf am Neckar), Wohnplatz im Stadtteil Altoberndorf von Oberndorf am Neckar, Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg
 Wacholderheide am Irslenbach, Landschaftsschutzgebiet in der Gemarkung von Bochingen, Stadt Oberndorf am Neckar, Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Irsenbach